Александр Прокофьевич Кузнецов (род. 1928 год, село Архиповка) — старший машинист обжиговых машин Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината имени В. И. Ленина Министерства чёрной металлургии СССР, Кустанайская область, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1973).

Трудился агломератчиком, старшим машинистом обжиговых машин в цехе по производству окатышей Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината в городе Рудный Кустанайской области. Выполнил производственные задания Девятой пятилетки (1971—1975) за два с половиной года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1973 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Источники 
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]: в 5 т. / сост.: М. Х. Абилова, И. Н. Бухонова, М. Кайргалиев. — А.-А., 1985. — Т. 5. — С. 311—312
 «Календарь дат и событий Костанайской области» на 2008 год, Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого, Информационно-библиографический отдел, 2007, стр. 47
Родившиеся в Мендыкаринском районе